Seigneurie Sainte-Marie (LeMoyne), concédée à Jean LeMoyne dans les environs de Sainte-Anne-de-la-Pérade, au Québec;
 Seigneurie Sainte-Marie (Taschereau), concédée à Thomas-Jacques Taschereau dans les environs de Sainte-Marie (Québec).